Сезон 2002/2003 стал для «Милана» 69-м в Чемпионате Италии. Это был первый полноценный сезон под руководством Карло Анчелотти. Клуб окончил первенство на 3-м месте, пропустив вперед «Ювентус» и «Интер». В других соревнованиях клуб преуспел, выиграв Кубок Италии и Лигу чемпионов.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

*№ 6 навечно закреплен за Франко Барези

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 
Убытки:71.100.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Убытки: 0

Ушли из клуба

Лето 
Прибыль: 40.500.000

Зима 

Прибыль: 0

Общие убытки: 71.100.000

Общая прибыль: 40.500.000

Разница: 30.600.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Лига чемпионов УЕФА

3-й квалификационный раунд

Первый групповой этап

Второй групповой этап

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания 

2003